Székely Miklós (1786–1843) unitárius püspök
 Székely Miklós (1877–?) ifjúsági író
 Székely Miklós (1879–1945) újságíró
 Székely Miklós (?–?) labdarúgó (BAK, MTK)
 Székely Miklós (1921–2006) népművelő
 Székely Miklós (1950) romániai magyar politikus, alpolgármester, üzemmérnök
hasonló nevűek
 Székely B. Miklós (1948) színész